Müllers ist ein deutscher Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Müller.

Namensträger 
 Bernhard Müllers (* 1968), deutscher Organist
 Rudi Müllers (1895–1972), deutscher Maler und Grafiker

Siehe auch 
 Millers

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname